Walnut Springs kan syfta på:

 Walnut Springs, Texas – en stad med cirka 750 invånare i Bosque County